

Geografia

Austria 
 Weißenkirchen an der Perschling – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Weißenkirchen im Attergau – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Weißenkirchen in der Wachau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Czchów

Zobacz też 
 Weißkirchen